Yabon peut faire référence à :

 Histoire du joyeux Yabon le petit Négrillon, bande dessinée parue en 1939 ;
 Yabon Paname (né en 1965), artiste contemporain français ;
 Yabon, marque de crèmes dessert, propriété de Unilever.

Homonymie